Noodt ist der Familienname folgender Personen:

 Eberhard Noodt (1922–2005), deutscher Konteradmiral
 Gerhard Noodt (1647–1725), niederländischer Jurist
 Johannes Noodt (1781–1851), deutscher Kunsthändler und Auktionator
 Mika Noodt (* 2000), deutscher Triathlet
 Valentin Anton Noodt (1787–1861), deutscher Offizier in den Befreiungskriegen und evangelisch-lutherischer Geistlicher